Peter Broadbent kan syfta på:

* Pete Broadbent (född 1952), engelsk biskop
 Peter Broadbent (1933–2013), engelsk fotbollsspelare